Ashmunella kochii är en snäckart som beskrevs av G. H. Clapp 1908. Ashmunella kochii ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
kochii